Oite (,  oder , auch Öta) steht für:

 Iti (Gebirge), einen südöstlichen Ausläufer des Pindos-Gebirges in Griechenland
 Oite (Stadt), eine antike, nicht zu lokalisierende Stadt im Oite-Gebirge, Gründung des Amphissos